Lucăcești se poate referi la următoarele localități din România:
 Lucăcești, sat în județul Maramureș;
 Lucăcești, sat în județul Suceava;
 Lucăcești, fost sat și comună în județul Bacău, astăzi parte a orașului Moinești.